Comedianții  se poate referi la:

 Literatură
 1966 Comedianții (The Comedians) – roman de Graham Green

 Filme
 1954 Comicos (Cómicos) – film în regia lui Juan Antonio Bardem
 1967 Comedianții (The Comedians) – film în regia lui Peter Glenville
 1915 The Comedians (The Comedians) – serie TV cu Billy Crystal și Josh Gad